Publi Corneli Rufí Sul·la, besavi del dictador Sul·la, pretor urbà i peregrí el 212 aC.
 Publi Corneli Sul·la (pretor), pretor el 186 aC
 Publi Corneli Sul·la (cònsol 66 aC), cònsol electe el 66 aC
 Publi Corneli Sul·la, fill del Publi Corneli Sul·la cònsol el 66 aC.
 Publi Corneli Sul·la (nebot de Sul·la), el dictador romà.